

Persone 
 Johann Faulhaber – matematico tedesco
Formula di Faulhaber
 Michael von Faulhaber – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco

Altro
 Faulhaber (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co.KG) – azienda di propulsori elettrici